(1961-), sociologue allemand ;
 (1939-), mathématicien allemand ;
 Hermann Ebbinghaus (1850-1909), psychologue allemand ;
 (1885-1981), philosophe allemand ;
Katja Ebbinghaus (1948-), joueuse de tennis allemande.

Patronyme allemand